L84 ou L.84 peut faire référence à :

 Albatros L.84, un avion de chasse biplace expérimental allemand de l'entre-deux-guerres ;
 Cors et callosités, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Hursley (L84), un destroyer d’escorte de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres